Eight Bells – film del 1918 diretto da John F. Byrne
Eight Bells – film del 1935 diretto da Roy William Neill